Okręty US Navy o nazwie USS  "Vega":
 Pierwszy USS "Vega" (SP-734) był jachtem parowym o stalowym kadłubie. Zbudowany w 1907. 
 Drugi USS "Vega" (AK-17) był jednosrubowym frachtowcem. Zbudowany w 1919 na podstawie kontraktu z United States Shipping Board.
 Trzeci USS "Vega" (AF-59) był okrętem magazynowym typu Rigel. W służbie w latach 1955-77.

Vega